Combes ist der Name folgender Orte:
 Combes NE, Dorf in der Gemeinde Le Landeron im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Combes (Hérault), Gemeinde im Kanton Saint-Gervais-sur-Mare, Département Hérault, Frankreich
 Combes (Texas), Gemeinde im Cameron County, Texas, Vereinigte Staaten
 Combes, Ortschaft in der ehemaligen Gemeinde Autafond, gehört seit 2016 zur Gemeinde Belfaux, Kanton Freiburg, Schweiz

Combes steht für:
 (3446) Combes, Asteroid, der nach Michel-Alain Combes (* 1942) benannt ist
 Château des Combes, ein Schloss in Seyssinet-Pariset, Département Isère, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Combes (Bantu), Bantu-Stamm in Äquatorialguinea

Combes ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Combes (1854–1907), französischer Chemiker
 Barthélemy Clément Combes (1839–1922), französischer Geistlicher, Erzbischof von Karthago
 Charles Combes (1801–1872), französischer Ingenieur
 Émile Combes (1835–1921), französischer Politiker
 François Combes (1816–1890), französischer Historiker
 Françoise Combes (* 1952), französische Astrophysikerin
 Joseph Combès (1920–2002), französischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Louis Combes (1925–2006), französischer Sprachwissenschaftler und Okzitanist, siehe Loís Combas
 Michel Combes (* 1962), französischer Manager
 Sophie Jacot des Combes (1879–1941), Schweizer Schriftstellerin

Siehe auch:
 Les Combes (Begriffsklärung)
 Combe